Агнелл — мужское имя. Известные носители:
 Агнелл Неаполитанский (535—596) — аббат, святой
 Агнелл Неаполитанский — епископ Неаполя (672/673—693/694), святой
 Агнелл Равеннский — епископ Равенны (557—570)
 Агнелл Равеннский (880/805 — около 850) — историк
 Агнелл Пизанский (1194—1232) — монах-францисканец; святой